VM i snooker 2009 (officielt: Betfred.com World snooker Championship) fandt sted i perioden 18. april-4. maj 2009 i Crucible Theatre i Sheffield, England. John Higgins blev verdensmester for tredje gang efter sejr over Shaun Murphy på 18-9 i finalen.

Præmiesum 
Turneringen omfattede præmier som følger:

Vinder: £250.000
Tabende finalist: £125.000
Semifinalist: £52.000
Kvartfinalist: £24.500
De sidste 16: £16.000
De sidste 32: £12.000
De sidste 48: £8.200
De sidste 64: £4.600

Højeste break i kval-turneringen: £1.000
Højeste break i hovedturneringen: £10.000
Maksimum-break i kval-turneringen: £5.000
Maksimum-break i hovedturneringen: £147.000 pr. stk.

Total præmiesum: £1.111.000

Resultater

Liste over 100-breaks 
Dette er den komplette liste over 100-breaks ved kvalifikations- og hovedturnering

Kvalifikationsturnering 

 145 Mark Williams
 137, 100 Judd Trump
 135, 102 Andy Hicks
 134, 124, 120, 104 Jimmy White
 134, 120, 100 Liang Wenbo
 134, 103 Matthew Selt
 131 John Parrott
 129, 127, 106, 100 Daniel Wells
 129 Matthew Couch
 128, 103 Ricky Walden
 128, 103 Barry Hawkins
 127 Michael Holt
 127 Rory McLeod
 126 David Morris
 125, 122, 103 Ian McCulloch
 121, 105, 104 Tom Ford
 119 David Gilbert
 117 Mark Davis
 117 Jamie Burnett

 116 Stefan Mazrocis
 116 Ken Doherty
 115 Anthony Hamilton
 114 Nigel Bond
 113, 108, 105, 100 Martin Gould
 112, 109 Li Hang
 111 Wayne Cooper
 110 Stuart Pettman
 110 Dominic Dale
 109, 101 Lee Spick
 109 Aditya Mehta
 105, 105 Jin Long
 104 Gerard Greene
 103 Jamie Cope
 102 Scott MacKenzie
 102 Jamie Jones
 102 Paul Davison
 100 Liu Song

Hovedturnering 

Der blev lavet 83 100-breaks ved VM i 2009, hvilket slog rekorden fra 2002 og 2007 der lød på 68

 147, 140, 117, 114 Stephen Hendry
 141, 131, 129, 128x3, 116, 114, 113, 107, 104 John Higgins
 140, 107, 105, 104, 103 Ronnie O'Sullivan
 137, 123, 115, 110, 109, 106, 104, 102, 101x2 Shaun Murphy
 134, 120, 106 Ryan Day
 133, 127, 122, 115, 101 Stephen Maguire
 130, 121, 112, 111 Ding Junhui
 129, 124, 122, 111 Marco Fu
 129, 119x2, 115, 108x2, 106, 103x3 Mark Allen
 129, 105 Barry Hawkins

 127, 124, 119, 118, 117x2, 114, 104, 101x2 Mark Selby
 125, 124, 112, 105, 101 Neil Robertson
 118, 103, 102 Jamie Cope
 117 Graeme Dott
 114 Mark King
 113 Peter Ebdon
 110 Joe Perry
 102 Michael Holt
 100 Stuart Bingham
 100 Ricky Walden

Indledende kvalifikationsturnering 
De indledende kvalifikationsrunde fandt sted den. 25. februar 2009 på the English Institute of Sport i Sheffield.

Runde 1

Runde 2

Kvalifikationsturnering 
Kvalifikationsrunderne 1–4 fandt sted mellem den 26. februar og den 4. marts 2009 på the English Institute of Sport i Sheffield.
Sidste runde fandt sted mellem 8. marts og 10. marts 2009 samme sted.

Runde 1

Runde 2-5

Kvalificerede spillere 
 17 Joe Swail
 18 Steve Davis
 19 Rory McLeod
 20 Barry Hawkins
 21 Gerard Greene
 22 Stephen Lee
 23 Mark J. Williams
 24 Ricky Walden
 25 Liang Wenbo
 26 Jamie Burnett
 27 Andrew Higginson
 28 Jamie Cope
 29 Nigel Bond
 30 Michael Holt
 31 Stuart Bingham
 32 Martin Gould

Statistik

Første runde 
 Debutanter dette år varRory McLeod, Martin Gould, Andrew Higginson og Ricky Walden. Ingen af dem gik videre til anden runde.

 Rory McLeod blev den første sorte spille i the Crucible.

 Kun to af de 16 seedede spiller tabte i første runde. Peter Ebdon tabte 10–5 til Nigel Bond, mens Joe Perry tabte 10–6 til Jamie Cope. 

 Steve Davis kvalificerede sig for 29. gang men tabte 10–2 i første runde til Neil Robertson.

Anden runde 
 Under sin kamp mod Ding Junhui, vandt Stephen Hendry sin 1000. frame i Crucible Theatre. I denne frame lavede Hendry et 140-break. I alt havde Hendry på det tidspunkt spillet over 1700 frames at Crucible, mere end nogen anden. Hendry vandt 13–10 og kvalificerede sig til kvartfinalerne for 18. gang – rekord.

 Mark Allen slog den forsvarende mesterRonnie O'Sullivan 13–11. 

 Neil Robertson vandt fire frames på den sidste sorte under anden session mod Ali Carter, og vandt kampen 13–8.

 John Higgins slog Jamie Cope 13–12 efter stillingen var 10–12. De sidste frames var så spændende at to fra publikum besvimede.

 DurUnder kampen mellem Mark Selby og Graeme Dott skete en kontroversiel hendelse. Dott stoppede den hvide med hånden fra at ryge lommen. Mark Selby var nu overbevist om at han fik bal i hånd og flyttede den hvide ind i d'et og skulle til at støde, da dommeren dømte fejl mod Selby, pga. han havde flyttet ballen. En regel ingen af spillerne kendte.

Kvartfinaler 
 Stephen Hendry lavede sit niende 147 break i hans karriere i den syvende frame i kampen mod Shaun Murphy. Dermed udlignede Hendry Ronnie O'Sullivan's rekord for flest 147s og blev den anden mand til at lave mere end et 147-break i the Crucible.

 Neil Robertson slog Stephen Maguire 13–8. Og blev den blot anden spiller fra Australien i 27 år (siden Eddie Charlton) til at kvalificere sig til semifinalerne i the Crucible.

 John Higgins nåede semifinalerne ved at slå Mark Selby 13-12. Denne gang fra at have været bagud 11-12. Den sidste frame krævede to re-racks.

 Mark Allen slog Ryan Day 13–11, og nåede sin første semifinale i the Crucible Theatre.

Semifinaler 
 Begge semifinaler indeholdt imponerende comebacks fra de tilsyneladende tabere. Mark Allen kom fra 3–13 mod John Higgins til 12–15 før han tabte kampen 17–13. På samme måde kom Neil Robertson tilbage fra 7–14 og kom på 14–14 mod Shaun Murphy, men tabte de efterfølgende tre frames.

Finale 
 Finalen blev dømt af Michaela Tabb, som blev den første kvinde til at dømme en VM-finale nogensinde.

 Det var den første finale siden 2003, hvr to tidligere mestre mødtes i finalen.

 Efter uafgjort i første session 4-4, kom John Higgins foran 11-5 mod Murphy, da han vandt anden session 7-1.

 Anden frame i fjerde session var Higgins 1000th frame i the Crucible Theatre.

 John Higgins blev den blot niende spiller til at vinde trofæet mere end to gange.

Se også 
Liste over verdensmestre i snooker

Fodnoter

Kilder og referencer 

2009
Sport i 2009